Santa María de los Caballeros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa María de los Caballeros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Santa María de los Caballeros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar